Amiral Cécille peut désigner :
 Jean-Baptiste Cécille, un militaire, diplomate et homme politique français (1783-1873) ;
 Amiral Cécille, un croiseur protégé (1890-1919).